Le nom de sommet de Prague peut faire référence à :

 sommet de l'OTAN Prague 2002, le 16e sommet de l'OTAN, en novembre 2002 ;
 sommet de Prague inaugurant le partenariat oriental de voisinage de l'Union européenne, en mai 2009 ;
 sommet de Prague de la Communauté politique européenne (CPE), en octobre 2022.